Op Roland Garros 2000 speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 29 mei tot en met 11 juni 2000.

Samenvatting 
Alle geplaatste teams kregen een bye voor de eerste ronde.

Titelhouders Katarina Srebotnik en Piet Norval waren het negende reekshoofd. Zij kwamen niet verder dan hun openingspartij in de tweede ronde, waarin zij werden uitgeschakeld door Kim Clijsters en Lleyton Hewitt.

Het als twaalfde geplaatste Zuid-Afrikaanse duo Mariaan de Swardt / David Adams won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als eerste geplaatste Australische koppel Rennae Stubbs en Todd Woodbridge in drie sets. Het was hun tweede gezamenlijke titel. Geen van beiden had daarnaast dubbelspeltitels met andere partners.

Belgische en Nederlandse spelers 
Er waren vier Belgische deelnemers:
 Kim Clijsters en haar Australische geliefde Lleyton Hewitt bereikten de derde ronde. Daarin werden zij uitgeschakeld door het als eerste geplaatste Australische koppel Rennae Stubbs en Todd Woodbridge.
 Els Callens speelde samen met Zuid-Afrikaan Chris Haggard. Ook zij bereikten de derde ronde, waarin zij verloren van het vierde reekshoofd Ai Sugiyama en John-Laffnie de Jager.
 Dominique Van Roost en Tom Vanhoudt strandden in de eerste ronde.

Zes Nederlanders speelden mee:
 Kristie Boogert en Australiër Mark Woodforde waren als tiende geplaatst. Zij bereikten de halve finale, waarin de latere winnaars te sterk voor hen waren.
 Paul Haarhuis speelde samen met Catherine Barclay (Australië). Zij bereikten de derde ronde, waarin zij verloren van het vijfde reekshoofd, Jelena Lichovtseva en Jeff Tarango.
 Manon Bollegraf en haar Amerikaanse partner Rick Leach waren het zesde reekshoofd. Zij verloren meteen hun openingspartij (tweede ronde).
 Miriam Oremans en de Australiër Andrew Kratzmann bezetten de vijftiende plek op de plaatsingslijst. Ook zij verloren in de tweede ronde hun openingspartij, van Paul Haarhuis en Catherine Barclay.
 Jan Siemerink speelde samen met de Amerikaanse Martina Navrátilová. Zij bereikten de tweede ronde, waarin zij de duimen moesten leggen voor de latere winnaars.
 Caroline Vis en de Argentijn Daniel Orsanic strandden in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bron 
  Toernooischema WTA (pag.6)

Roland Garros
ITF-toernooi in 2000